Forgács Gyula (1879–1941) lelkész, a magyar református belmisszió úttörője
 Forgács Gyula (?) labdarúgó, az MTK játékosa
 Forgács Gyula (1955) atléta, öttusázó, háromtusázó